La Primera B 2021 (Colombia) corresponde a los dos torneos de la segunda división del fútbol colombiano en 2021:

Primera B 2021-I, correspondiente al primer semestre.
Primera B 2021-II, correspondiente al segundo semestre.